Un capitule est un type d'inflorescence caractérisé par des fleurs sans pédoncules regroupées sur un réceptacle, entourées de bractées.
Un capitule est une zone fertile se trouvant au dessus du pied d'une colonie de coraux mous.
Un capitule est une petite lecture qui est faite à la fin de certaines divisions d'offices.